Колозеро

 Колозеро — озеро на территории городского округа Оленегорска Мурманской области.
 Колозеро — озеро на территории Виноградовского района Архангельской области.